Jundziliszki – chutor na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim
 Jundziliszki − miasteczko na Litwie, w rejonie solecznickim